Hansa-Theater ist der Name für
 ein ehemaliges Theater in Berlin, siehe Hansa-Theater (Berlin)
 ein Varietétheater in Hamburg, siehe Hansa-Theater (Hamburg)
 ein Theater in Dortmund-Hörde, siehe Hansa Theater Hörde
 ein ehemaliges Theater in Lübeck, siehe Hansa-Theater (Lübeck)